Förrädaren kan avse:

Förrädaren (film, 1929) – sovjetisk film i regi av Jurij Zjeljabuzjskij, originaltitel V gorod vchodit nelzia
Förrädaren (film, 1936) – tysk film i regi av Karl Ritter, originaltitel Verräter
Förrädaren (film, 1948) – amerikansk film i regi av Fred Zinnemann, originaltitel Act of Violence
Förrädaren (film, 1956) – amerikansk film i regi av John Sturges, originaltitel Backlash

Se även
Förrädare